Desa Kalensari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalensari (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 108,26), Jawa Barat, 
 Desa Kalensari (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 107,91), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar